Concannon ist der Familienname folgender Personen:

 Don Concannon (1930–2003), britischer Politiker
 Helena Concannon (1878–1952), irische Politikerin
 Jack Concannon (1943–2005), amerikanischer Footballspieler
 Rick Concannon (1903–1986), amerikanischer Footballspieler